Serie A 2020-2021 – 119º campionato italiano di calcio maschile di prima divisione
 Serie A 2020-2021 – 54º campionato italiano di calcio femminile di prima divisione
 Serie A 2020-2021 – 38º campionato italiano di calcio a 5 maschile di prima divisione
 Serie A 2020-2021 – 10º campionato italiano di calcio a 5 femminile di prima divisione
 Serie A 2020-2021– 99º campionato italiano di pallacanestro maschile di prima divisione
 Serie A 2020-2021– 44º campionato italiano di pallacanestro in carrozzina
 Serie A 2020-2021 – 85º campionato italiano di rugby a 15
 Serie A 2020-2021 – 30º campionato italiano di rugby a 15 femminile